Marianówka heißen folgende Orte in Polen:
Marianówka (Wilkołaz), Dorf in der Gemeinde Wilkołaz, Powiat Kraśnicki, Wojewodschaft Lublin
Marianówka (Dębowa Kłoda), Dorf in der Gemeinde Dębowa Kłoda, Powiat Parczewski, Wojewodschaft Lublin
Marianówka (Bystrzyca Kłodzka) (dt. Mariendorf), Dorf in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt), Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien
Siehe auch:
Maryniwka